Moano ima više značenja:
 Moano, Imperia
 Moano, Torino